Codex Vaticanus
 Codex Vaticanus 2061
 Codex Vaticanus 2066
 Codex Vaticanus 354	
 Codex Vaticanus Graecus 64
 Codex Vaticanus Graecus 1209
 Codice Vaticano Palatino Latino 1071